Chunder ist der Familienname folgender Personen:

 Hemchandra Chunder (1907–?), indischer Filmregisseur
 Pratap Chandra Chunder (1919–2008), indischer Politiker